Теококуилко де Маркос Перез има више значења:

 Општина Теококуилко де Маркос Перез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Теококуилко де Маркос Перез (Теококуилко де Маркос Перез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику